Marszüasz, a szatírok egyike, aki kihívta Apollónt zenei versenyre
 Marszüasz, ókori nyugat-anatóliai folyónév Phrügiában
 Marszüasz, ókori anatóliai folyónév Káriában
 Marszüasz, ókori közel-keleti folyónév
 Pellai Marszüasz, görög történetíró
 Philippi Marszüasz, görög történetíró
 Marszüasz, görög vázafestő
 Marszüasz megnyúzása (1571-76), Tiziano festménye
Lásd még:
 Marsyas, okcitán nyelvű irodalmi folyóirat
 II. Marsyas, versenyló a 20. század közepén